Кребс ( — «рак») — фамилия.

Известные носители:
 Кребс, Андреас Самуэль (1766—1818) — офицер датско-норвежской армии, участник войны со Швецией, адъютант Карла XIII.
 Кребс, Вероника (ок. 1750—1832) — польская мемуаристка.
 
 
 Кребс, Мартин (род. 1956) — немецкий прелат и ватиканский дипломат.
 Кребс, Отто (1873—1941) — немецкий предприниматель и коллекционер.
 Кребс, Рихард (1906—1996) — немецкий легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1928 года.
 
 Кребс, Эдвин (1918—2009) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1992 года.
 Кребс, Эмиль (1867—1930) — немецкий полиглот.
 Кребс, Эрнст (1906—1970) — бывший немецкий спринт каноист.